Das Adjektiv bipolar bezeichnet:
 Eigenschaft von an der bipolaren Störung Erkrankten
 Eigenschaft eines Dipols; siehe Dipol (Physik)
 Eigenschaft einer Gleichspannungsquelle mit je einer positiven und negativen Spannung gegen Masse; siehe Spannungsquelle #Asymmetrische, bipolare und symmetrische Spannungsversorgungen
 Ausführung einer HGÜ mit zwei Hochspannungspolen entgegengesetzter Spannung
 Bipolartransistor, bei dem sowohl positive als auch negative Ladungsträger zur Leitung beitragen

Siehe auch:
 Unipolar
 Polare Menge
 MILW-Klasse EP-2 „Bi-Polar“